Psammphiletria är ett släkte av fiskar. Psammphiletria ingår i familjen Amphiliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Psammphiletria